«Мю́ррей Стейт Ре́йсерс» () — мужская баскетбольная команда Мюррейского государственного университета выступающая в 1-м дивизионе чемпионата NCAA, в конференции долины Огайо. Свои домашние матчи «Рейсерс» проводят в CFSB Центре в Мюррее, штат Кентукки.

Задрафтованные игроки 
Всего 9 игроков «Рейсерс» были выбраны на драфте НБА.

Закреплённые номера 
За 10 бывшими игроками «Рейсерс» закреплены номера.

Достижения 

 Участие в NCAA: 1964, 1969, 1988, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012, 2018, 2019
 Победители турнира конференции: 1951, 1964, 1988, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012, 2018, 2019
 Победители регулярного чемпионата конференции: 1951, 1964, 1968, 1969, 1980, 1982, 1983, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015, 2018, 2019

Примечания

См. также 
 NCAA

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные клубы Кентукки